

Brasil 
 Igreja de São Sebastião (Manaus)
 Igreja de São Sebastião (Pederneiras) — no estado de São Paulo
 Igreja de São Sebastião (Planaltina) — no Distrito Federal
 Igreja São Sebastião (Porto Alegre)
 Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos — no Rio de Janeiro
 Igreja de São Sebastião Caracará (Aquiraz) — na Região Metropolitana de Fortaleza

Portugal 
 Igreja de São Sebastião (Calheta de Nesquim) — na ilha do Pico
 Igreja Paroquial de São Sebastião (Figueira dos Cavaleiros) — no concelho de Ferreira do Alentejo
 Igreja São Sebastião (Lourinhã)
 Igreja de São Sebastião (Lagos) — em São Sebastião, Lagos
 Igreja de São Sebastião (Ginetes) — na ilha de São Miguel
 Igreja de São Sebastião (Monchique)
 Igreja de São Sebastião (Ponta Delgada)
 Antiga Igreja de São Sebastião — em Almada
 Igreja de São Sebastião das Carvalheiras — em Braga
 Igreja de São Sebastião da Pedreira — em Lisboa
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira — ou Igreja Paroquial de São Sebastião de Canha; em Canha, Montijo
 Igreja de São Sebastião dos Matinhos — ou do Bitoito; em Moncarapacho, Olhão

Itália 
 Igreja de São Sebastião (Veneza)
 San Sebastiano al Palatino — em Roma

Desambiguações de templos